Доний Хращан (, ) — населённый пункт в Хорватии, в Меджимурской жупании. Посёлок состоит в общине Доний Кралевец.

История 
В 1478 году поселение впервые упоминается под именем «Haraschan» (Харащан). Название произошло от хорватского слова «hrast» (Храст), что означает «дуб». Посёлок был так назван в честь обширных дубовых лесов, которые находились в этом регионе.

До 1918 года Доний Хращан принадлежал Австро-Венгрии. После 1918 поселение вошло в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев. С 1941 по 1945 год поселение вошло в состав Венгрии. После окончания Второй мировой войны поселение вошло в состав СФРЮ.

Население 
По данным 1786 года в поселении насчитывалось 25 домов, в которых проживало 29 семей, или 181 житель, из них 86 женщин и 95 мужчин. Из них было 13 дворян и 1 ремесленник. В 2001 году в посёлке проживало 508 человек. Население по данным переписи 2011 года составило 547 человек.

Демографические изменения с 1857 по 2011 год приведены в таблице ниже:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Перепись населения республики Хорватия, 2001 год
 Перепись населения республики Хорватия, каждый год
 Перепись населения республики Хорватия, 2011 год

Населённые пункты Меджимурской жупании